James Edward "Trey" Hardee III (Birmingham, Alabama, 1984. február 7. –) világbajnok és olimpiai ezüstérmes amerikai többpróbázó. 2009-ben megnyerte a berlini világbajnokságot. Két évvel később ismételt és a tegui világbajnokságon is győzedelmeskedett. A 2010-es dohai fedettpályás világbajnokságon hétpróbában szerzett bajnoki címet. A 2012-es londoni olimpián honfitársa Ashton Eaton mögött ezüstérmet nyert.

Karrierje

Egyéni csúcsok

Jegyzetek

Források 
 Profilja az IAAF honlapján

Amerikai atléták
Többpróbázók
1984-ben született személyek
Amerikai olimpiai ezüstérmesek
Élő személyek